Гамбия принимала участие в 9 летних Олимпийских играх. Дебют страны пришёлся на летние Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе. С тех пор она участвовала во всех летних играх. На Олимпийских играх спортсмены из Гамбии принимали участие в состязаниях по боксу, вольной борьбе, дзюдо, плаванию и лёгкой атлетике. Самая крупная делегация представляла страну на первых для неё Олимпийских играх 1984 года (10 человек).

В зимних Олимпийских играх представители Гамбии участия не принимали. Спортсмены Гамбии никогда не завоёвывали олимпийских медалей.

Олимпийский комитет Гамбии был создан в 1972 году, признан МОК в 1976 году.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Количество участников на Олимпийских играх 

 в скобках приведено количество женщин в составе сборной

См. также 
 Список знаменосцев Гамбии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Гамбия на сайте Международного олимпийского комитета
 	Национальный олимпийский комитет Гамбии